Alphen (Guéldria)
Alphen-Chaam
Alphen aan den Rijn
John Van Alphen
Desambiguação